Mhlanga ist der Familienname folgender Personen:
 Lawrence Mhlanga (* 1993), simbabwischer Fußballspieler
 Reuben Mhlanga (* 1983), simbabwischer Fußballspieler